Barnett poate fi:

 Guy Barnett, om politic britanic, membru al Parlamentului European în perioada 1973-1979
 Barnett McCall Recruitment, companie din România specializată în servicii de consultanță pe piața forței de muncă